Hundred — uma divisão geográfica
Hundred (anime) — produzido por Production IMS
Hundred (Virgínia Ocidental) — cidade estado-unidense
Numeral Cem, em inglês

 

Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos